Засновник наукової школи - Зворикін Костянтин Олексійович.

Період заснування наукової школи (перша половина ХХ сторіччя). В Київському політехнічному інституті з 1922 року по 1927 р. Зворикін К.О. очолював науково-дослідну кафедру механічної технології, створивши при ній по суті експериментальний завод – матеріальну базу для наукових досліджень і здобуття високого рівня практичного технологічного профілю майбутніх інженерів.

Володіючи різносторонніми знаннями  Зворикін К.О. знаходив їм застосування в різних галузях техніки. Автор численних праць з машинобудування, проте найбільше визнання одержали його дослідження з різання металів. Зокрема він є автором першої всесвітньо відомої, класичної, теоретично-дослідницької праці з різання металів «Робота й зусилля, необхідні для зняття металічної стружки» (1898 р.), за яку відзначений премією Російського технічного товариства з машинобудування. В цій роботі вперше Зворикін К.О. дослідів сили різання, встановив їх зв'язок з товщиною зрізу, запропонував схему дії сил на робочих поверхнях різального інструменту з врахуванням тертя і дав математичне рішення мінімізації зусиль різання. Сформовані їм наукові положення не втратили своєї цінності до теперішнього часу. Своїми роботами він поклав початок науковій школі в області металів різанням та процесів формоутворення поверхонь, які на той час, головним чином, базувались на обробці металів різанням, тобто на їх складових – процесу різання, верстати та інструменти, що об’єднувались науковою школою технології машинобудування.

У 1930 році була організована кафедра технології машинобудування, першим завідувачем, котрої був Гейбель Кондрат Емілійович (1930 - 1931 р.).

У 1944 році була організована кафедра металорізальних верстатів, яка згодом переросла в самостійну наукову школу. Першим завідувачем кафедри був проф., д.т.н. Хаймович Єфрем Мойсєйович.

З розвитком металообробної промисловості створюється безліч типів інструментів, що викликано зміною форм деталей машин, їх новими конструкціями, збільшенням кількості виробів з використанням різних матеріалів, прагненням підвищення продуктивності праці та якості обробки різанням актуальною стала проблема розробки загальних теоретичних основ конструювання різальних інструментів, встановлення загальних законів та методів їх проектування і розрахунку.

Принципи проектування різальних для інструментів, виготовлення ними деталей заданих форм і розмірів базуються на кінематиці різання, яка викладена в роботі проф. Г.І. Грановського «Кінематика різання». В ній розглядались загальні питання конструювання всіх існуючих на той час видів інструментів з врахуванням рухів, які здійснюються інструментом і заготовкою і нараховували більше двох з половиною сотень. Це стримувало розробку наукових основ проектування інструменту і розробку його прогресивних конструкцій.

Період активної розбудови наукової школи (друга половина ХХ сторіччя).  На початку 60-х років проф. Петро Родіонович Родін запропонував в кінематиці механічної обробки, розглядати обробку, як процеси, що ґрунтуються на певних кінематичних зв'язках системи «деталь-інструмент». Таке уявлення про кінематику утворення поверхонь забезпечило на основі поєднання елементарних рухів розробку кінематичних схем та їх класифікацію, що лягло в основу теорії процесів формоутворення поверхонь не тільки при механічній обробці, а й будь яким способом здатним обробляти поверхні заданих розмірів та фізико-механічних властивостей.

Це забезпечило подальший розвиток як науки про різання металів так і теорії процесів формоутворення та формоутворюючих систем, які включають особливості того чи іншого способу, обладнання та інструменту, яким здійснюється процес формоутворення.

В 1969 році з кафедри технології машинобудування виділяється кафедра інструментального виробництва, де продовжується на нових засадах розвиток школи формоутворення поверхонь та формоутворюючих систем (середнє покоління).

В 1980 році відбувається відокремлення  наукового напрямку лазерної техніки з кафедри інструментального виробництва і його  базі була створена кафедра лазерної техніки та технології, де інструментом служить промінь лазеру. 

В період з 1969 по 2008 р. керівником наукової школи кафедри був член-кореспондент НАН України, професор, д.т.н, заслужений працівник вищої школи, двічі лауреат Державної премії України Родін Петро Родіонович.

Сучасний розвиток наукової школи (ХІХ сторіччя). З розвитком науки та техніки, з постановкою нових задач, що базуються на широкому застосуванні інформаційних технологій, на розробці нових способів формоутворення поверхонь та систем їх реалізації, в переході на автоматизоване виробництво та подальший розвиток теорії формоутворення поверхонь, кафедра в 2015 році була перейменована в кафедру інтегровані технології машинобудування. На кафедрі здійснюється підготовка інженерів за спеціальністю галузеве машинобудування з  спеціалізацією «інструментальні системи та формоутворюючі технології деталей машин», розвивається наукова школа «Процеси формоутворення поверхонь та формоутворюючі системи» за профілем кафедри (друге покоління). В 2021 році кафедри інтегровані технології машинобудування та конструювання верстатів і машин були об'єднані в кафедру конструювання машин. Наразі науковою школою керує доктор технічних наук, професор Пасічник Віталій Анатолійович.